G1000 steht für:
 Garmin G1000, ein integriertes Avioniksystem
 Initiative G1000, eine Bürgerinitiative in Belgien, mit G1000 Plattform für demokratische Innovation (de, en, fr, nl)